Das Tripas Coração (1982), filme brasileiro, com Antônio Fagundes
 Das Tripas Coração (1992), filme franco-português, com Manuel Wiborg

Ver também
 

Desambiguações de cinema